Алекса́ндр Серге́евич Барко́в:
 Барков, Александр Сергеевич (1873—1953) — советский физико-географ.
 Барков, Александр Сергеевич (около 1911—1973) — советский военный химик.